Barrabonitensi – abitanti di Barra Bonita (San Paolo)
Barrabonitensi – abitanti di Barra Bonita (Santa Catarina)